Diego Cagna (1970- ), entraineur et ancien joueur de football argentin ;
 Riccardo Cagna (1991- ), joueur italien de rugby à XV.

Toponyme
 La Cagna (Tunis)